Кубок Австрії з футболу 1992–1993 — 59-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Титул вшосте здобув Ваккер (Інсбрук).

Календар

Перший раунд 

|}
(*) — порядковий номер нижчих ліг, у яких грають клуби в поточному сезоні.

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 вересня 1992

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 вересня 1992

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 вересня 1992

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 квітня 1993

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 квітня 1993

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 квітня 1993

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 травня 1993

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 травня 1993

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 червня 1993

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австрії на rsssf  

1992—1993
Австрія
Австрія
1992 в австрійському спорті
1993 в австрійському спорті